

Фоллон — місто, штат Невада
 Фоллон — переписна місцевість, штат Монтана

Див. також 
 Фаллон (Верхня Сона)